E. T., a földönkívüli (1982) amerikai sci-fi film.
 Jamaican E.T. (2002) reggae/dub album
 E.T. (2011) Katy Perry és Kanye West közös dala